Клубок — смотанная в форме шара нить, верёвка или им подобные структуры.
 Клубок (мультфильм) — режиссёр Н. Серебряков, «Союзмультфильм», 1968 год. 
 Клубок (фильм) () — фильм США 1994 года.